Каборка има више значења:

 Општина Каборка (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Каборка (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику